Ponticello – elemento dal quale, negli strumenti musicali a corda inizia la parte sospesa (suonabile) della corda
 Ponticello (o jumper) – in elettronica digitale, elemento di piccolissime dimensioni che permette di variare manualmente il comportamento di un circuito elettronico digitale
 Ponticello – nelle armi, elemento ad anello che circonda e racchiude il grilletto, proteggendo dallo sparo accidentale

Geografia 
 Ponticello – antico quartiere di Genova
 Ponticello – frazione di Braies in provincia di Bolzano
 Ponticello – borgo del comune di Filattiera in provincia di Massa